Kayı (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Kayı (Kemer), een dorp in het Turkse district Kemer